Фуксбах:

 Фуксбах (приток Шракельбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Общая длина реки 11,39 км.
 Фуксбах (приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Общая длина реки 10 км.